Ге́рман Шульц:
 Шульц, Герман (Per Magnus Herman Schultz, 1823—1890) — шведский астроном.
 Шульц, Герман (Heinrich Hermann Schultz, 1836—1903) — лютеранский богослов, педагог.

Прочее 
 Шокер (), настоящее имя Герман Шульц (Herman Schultz) — вымышленный персонаж, суперзлодей комиксов «Marvel».